A Fecsegő tipegők (eredeti cím: Rugrats) 2021-tól vetített amerikai 3D-s számítógépes animációs kalandsorozat, amelyet Arlene Klasky, Csupó Gábor és Paul Germain alkotott. Az 1991-es azonos című rajzfilmsorozat folytatása.

Amerikában
2021. május 27-én a Paramount+, míg Magyarországon a Nickelodeon és a Nicktoons mutatta be. Előbbi 2021. november 15.-én, míg utóbbi az év november 30.-án.

2021 szeptemberében berendelték a második évadot.

Cselekmény 
Tommy Pickles, az egy éves csecsemő és játszótársai sok kalandba keverednek.

Szereplők

Magyar változat 
 Felolvasó: Endrédi Máté (1.hang), Pál Tamás (2. hang)
Magyar szöveg: Szojka László
 Dalszöveg és zenei rendező: Weichinger Kálmán
 Vágó: Házi Sándor, Bogdán Gergő
 Hangmérnök: Weichinger Kálmán, Bogdán Gergő
 Gyártásvezető: Derzsi Kovács Éva
 Szinkronrendező: Dezsőffy Rajz Katalin
 Produkciós vezető: Koleszár Emőke

Évados áttekintés

Epizódok

Rövid epizódok (2021)

1. évad (2021-2022)

Eltérések az eredeti sorozattól 
 Az 1991-es sorozatban Betty DeVille feminista nő volt. A 2021-es sorozatban leszbikus. A eredeti sorozatbeli férje, pedig meg se jelenik az új sorozatban. 
 Lou nagypapa az új sorozatban lófarkat kapott.

Gyártás 
2015. szeptember elején bejelentették, hogy a Nickelodeon egy Fecsegő tipegők sorozatot fejleszt. 2016 júliusában kiderült, hogy a Nickelodeon tárgyalásokat folytat Klasky Csupóval és Paul Germainnel.

2018. július közepén bejelentették, hogy a Nickelodeon berendelte a sorozat 26 részes első évadát.

2021. február végén bejelentették, hogy a sorozat premierje a Paramount+-on lesz 2021 tavaszán.

A sorozat premierje  2021. május 27-én volt.

2021. szeptember 21-én a berendelték a második évadot.

Jegyzetek

További információk 

2021-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
A Paramount+ saját gyártású műsorai